Ахмеднагар () — топоним.

 Ахмеднагар — город в индийском штате Махараштра. 
 Ахмеднагар — самый большой по площади округ в индийском штате Махараштра.

См. также 
 Ахмаднагарский султанат — государство на территории Индии, существовавшее в 1490—1636 годах